1967 Голяма награда на Великобритания е 18-о за Голямата награда на Великобритания и шести кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 15 юли 1967 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания